Denis Kudla ist der Name folgender Personen:

* Denis Kudla (Tennisspieler) (* 1992), US-amerikanischer Tennisspieler
 Denis Kudla (Ringer) (* 1994), deutscher Ringer